Habib-Al·lah forma part del nom de molts personatges:

 Habibullah Khan, emir de l'Afganistan (1901-1919)
 Mbarek Ould Habib Allah, imam amazic a Mauritània

Notes